Jméno a příjmení Michal Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Michal Němeček (hudebník) – český hudebník a kytarista (* 1953)
 Michal Němeček (kněz) – český římskokatolický kněz a biskupský vikář pražské arcidiecéze (* 1971)
 Michal Němeček (tanečník) – český tanečník, učitel tance a choreograf (* 1977)